Hegyi Endre (1916–1995) költő, műfordító, nyelvész
 Hegyi Endre (1954) sportrepülő, sárkányrepülő